Rádio Educadora (Bragança) - estação de rádio de Bragança, Pará;
 Rádio Educadora (Coronel Fabriciano) - estação de rádio de Coronel Fabriciano, Minas Gerais;
 Rádio Educadora (Limeira) - estação de rádio de Limeira, São Paulo;
 Rádio Educadora (Parnaíba) - extinta estação de rádio de Parnaíba, Piauí;
 Rádio Educadora (São Luís) - estação de rádio de São Luís, Maranhão;
 Rádio Educadora (União da Vitória) - estação de rádio de União da Vitória, Paraná;
 Educadora FM (Campinas) - estação de rádio de Campinas, São Paulo;
 Educadora FM (Salvador) - estação de rádio de Salvador, Bahia;
 Educadora FM (Uberlândia) - estação de rádio de Uberlândia, Minas Gerais.

 Denominação anterior
 Rádio Bandeirantes Campinas - estação de rádio de Campinas, São Paulo, anteriormente Rádio Educadora;
 Rádio Clube (Natal) - estação de rádio de Natal, Rio Grande do Norte, anteriormente Rádio Educadora de Natal;
 Rádio Gazeta (São Paulo) - estação de rádio de São Paulo, SP, anteriormente Rádio Educadora Paulista;
 Rádio Tamoio - estação de rádio do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, anteriormente Rádio Educadora do Brasil;
 Rosário FM - estação de rádio de Bragança, Pará, anteriormente Educadora FM.

Educadora